Olombrada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olombrada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Olombrada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar